Polythrinciella är ett släkte av svampar. Polythrinciella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polythrinciella